Wirada este un gen de păianjeni din familia Theridiidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Note

Galerie 

Genuri de păianjeni
Wirada